Vitale se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fabio Vitale
 R.G. Vitale